Тер-Погосян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тер-Погосян, Арсен (1875—1938) — национальный военный деятель Армении, полковник греческой армии.
 Тер-Погосян, Васак Самсонович (1881—1936) — советский государственный деятель, Народный комиссар финансов Советской Социалистической Республики Армения.
 Тер-Погосян, Майкл (1925—1996) — американский физик, изобретатель позитронно-эмиссионной томографии.